Slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 1995 inleddes den 13 juni och var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp, tillsammans med de två bästa grupptreorna (8 totalt) kvalificerade sig till kvartsfinalerna. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 18 juni.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Japan mot USA

{{Resultat med trupp|id=JPN-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 13 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = 
|mål2     =  Kristine Lilly Tiffeny Milbrett Tisha Venturini
|arena    = Strömvallen
|spelplats= Gävle
|publik   = 3756
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=NOR-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 13 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Gro Espeseth Linda Medalen Hege Riise 
|mål2     =  Gitte Krogh
|arena    = Tingvalla IP
|spelplats= Karlstad
|publik   = 4655
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot England

{{Resultat med trupp|id=GER-ENG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 13 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Martina Voss-Tecklenburg Maren Meinert Heidi Mohr 
|mål2     = 
|arena    = Arosvallen
|spelplats= Västerås 
|publik   = 2317
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Kina

{{Resultat med trupp|id=SWE-CHN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 13 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Ulrika Kalte 
|mål2     =  Sun Qingmei
|straffresultat = 3 – 4
|straffar1= Malin Andersson Lena Videkull Anna Pohjanen Pia Sundhage Annika Nessvold 
|straffar2=  Sun Wen Xie Huilin Chen Yufeng Shui Qingxia Liu Ailing
|arena    = Olympia
|spelplats= Helsingborg
|publik   = 7537
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

USA mot Norge

{{Resultat med trupp|id=USA-NOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 15 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Ann Kristin Aarønes
|arena    = Arosvallen
|spelplats= Västerås
|publik   = 2893
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Kina

{{Resultat med trupp|id=GER-CHN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 15 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Bettina Wiegmann 
|mål2     = 
|arena    = Olympia
|spelplats= Helsingborg
|publik   = 3693
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=CHN-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 17 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Tisha Venturini Mia Hamm
|arena    = Strömvallen
|spelplats= Gävle
|publik   = 4335
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor
 Fifa.com

Slutspel